Lelio Cosatti – matematico italiano
Mario Cosatti – magistrato italiano